Beijing International Challenger в женском одиночном разряде проводится во второй раз. В сетке основных соревнований 32 участницы, пять из которых попали сюда по специальному приглашению от организаторов, а ещё четверо прошли дополнительный отборочный турнир.

Китаянка Се Шувэй — победительница соревнований.

Посев 

  Тамарин Танасугарн (Второй раунд, отказ)
  Чжань Юнжань (Первый раунд)
  Эрика Сэма (Первый раунд)
  Нина Братчикова (Первый раунд)

<li> Татьяна Лужанская (Полуфинал)
<li> Хань Синьюнь (Второй раунд)
<li> Каролин Гарсия (Второй раунд)
<li> Зарина Дияс (Второй раунд)

Ход турнира

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Ссылки 
 

Beijing International Challenger 2011